Paradrina nigrolimbata är en fjärilsart som beskrevs av Fust 1957. Paradrina nigrolimbata ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nigrolimbata